Konjic est un toponyme qui peut désigner :
Konjic, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Konjic, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Osečina, district de Kolubara.